Коблеве — село в Україні, Березанському районі Миколаївської області.
 Коблеве — найбільший курорт на Чорноморському узбережжі Миколаївської області, поблизу села Коблеве за чотири кілометри на південь від автошляху .
 Коблево — виноробний завод в селі Ленінка, що вироболяє однойменну марку вина.